Лужины — русский дворянский род.

Происходит от московского дворянина (1676) Алексея Матвеевича Лужина, жалованного поместьем (1665). Пётр Алексеевич Лужин стряпчий (1678).

Род Лужиных внесён в VI часть дворянской родословной книги Московской губернии.

Иван Дмитриевич Лужин (1802—1868) — генерал-лейтенант, Курский и Харьковский губернатор, знакомый поэта Пушкина, был посредником в его сватовстве к Н. Н. Гончаровой; отец княгини Веры Ивановны Салтыковой-Головкиной.

Описание герба 
Щит разделён горизонтально надвое, в верхней половине, в голубом поле, изображено красное сердце с пламенем, пронзённое крестообразно двумя золотыми стрелами (изм. польский герб Пржияцель). В нижней половине в золотом поле, находится крепость красного цвета с тремя башнями (польский герб Гржимала).

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите голубой и красный, подложенный золотом.

Литература 
 Герб рода Лужиных внесён в 

 Лужины в истории России. М.: Московская городская станция юных туристов, 2008. 240 с. ISBN 978-5-901817-04-9
 Чтоб не распалась связь времен... Григоровский сборник. М.: МосгорСЮТур, 1997.

Примечания 

Лужины
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Шляхетские роды герба Гржимала
Шляхетские роды герба Аксак